

Cinema 
 Goodbye amore mio! (The Goodbye Girl) – film del 1977 diretto da Herbert Ross
 Ragazze in partenza (The Goodbye Girl) – episodio della prima stagione di The O.C.
 The Goodbye Girl – film del 2004 diretto da Richard Benjamin

Musica 
 The Goodbye Girl – musical del film omonimo del 1977
 The Goodbye Girl – singolo di David Gates del 1977
 The Goodbye Girl – album degli Epicure del 2004

Pagine correlate 
 Goodbye Girl